Марк Мачадо, более известен, как Mr. Cartoon, — латиноамериканский татуировщик из Лос-Анджелеса, Калифорния. Большую популярность ему принесли его «звездные» клиенты, такие как Dr. Dre, 50 Cent, Eminem, Prodigy, Егор Крид, Xzibit, Travis Barker и др.

В возрасте восьми лет у Мистера Картуна проявился художественный талант, и уже в двенадцать лет он устроился на свою первую оплачиваемую работу. Выросший в районе гавани Лос-Анджелеса, молодой Картун занимался аэрографией футболок и лоурайдовых автомобилей, прежде чем принять «Стиль Тонкой Линии» тату искусства, который был разработан в калифорнийской тюремной системе. По иронии судьбы, случается так, что искусство, которому поклоняются, сейчас украшает тела крупнейших поп исполнителей и звезд хип-хопа. Мистер Картун заработал своё прозвище, как уличный художник. Его искусство вытащило его из проблем и нищеты и привело к началу карьеры. Он изучил множество художественных приемов, в том числе символьную живопись, граффити, рисунки на автомобилях и иллюстрации в журналах. Это все привело к татуировкам на человеческих телах.

Мачадо разработал логотип для Cypress Hill и итальянского рэпера Fabri Fibra.

В число знаменитостей, которых татуировал Мистер Картун вошли Dr. Dre, 50 Cent, Eminem, Method Man, Xzibit, Prodigy, Travis Barker, Scott Raynor, Bow Wow, Fredrik Ljungberg, Justin Timberlake, Beyoncé Knowles, Danny Trejo, Adil Omar, Redman, Jay Bothroyd, Егор Крид Параллельно с работой татуировщика, Мачадо сотрудничал с такими компаниями, как Nike, Toyota, T-Mobile, MetroPCS и в серии компьютерных игр Grand Theft Auto. Мачадо сыграл самого себя в документальном фильме «Scarface: Origins of a Hip Hop Classic», рассказывающем о жизни именитого татуировщика. Так же Мачадо является одним из соавторов журнала Mass Appeal Magazine. Ему принадлежит своя линия одежды Joker Brand Clothing.

Примечания 

Татуировщики